Huka steht für:

 anderer Name für die Shisha
 Huka Falls, Wasserfall in Neuseeland
 Huka Hoppanlegg, Skisprungschanze in Norwegen
 Huka-Kapo-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika